Polnisches Armeemuseum kann sein:

 Armeemuseum in Białystok
 Muzeum Wojska Polskiego, Museum der polnischen Armee in Warschau